Langenmoosgraben ist ein Gewässername:

 Langenmoosgraben (Langensteggraben), linker Zufluss des Langensteggrabens (zum Rümelbach, zur Glatt) beim Schulhaus Rümelbach in Rümlang, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich
 Langenmoosgraben (Striempelbach), linker Zufluss des Striempelbachs (zum Dorfbach, zur Sihl) in Langnau am Albis, Bezirk Horgen, Kanton Zürich
 Langenmoosgraben (Weiherbach), rechter Zufluss des Weiherbachs (zum Gerner Bach, zur Berchtesgadener Ache) bei Aschau (Bischofswiesen), Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Langengraben
 Moosgraben
 Längenmoosgraben